Færden är ett norskt efternamn (ursprungligen ett gårdsnamn), som burits av bland andra:

 Anders Færden (1860–1939), norsk jurist
 Else Færden (född 1952), norsk författare av barn- och ungdomsböcker
 Michael Færden (1836–1912), norsk präst
 Olaus Færden (1826–1913), norsk lantbrukare och politiker
 Wilhelm Hansen Færden (1852–1923), norsk militär och politiker

Norska efternamn